Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Martín Jaite che ha battuto in finale Goran Prpić 6-3, 6-2, strappando il titolo ad Andre Agassi vincitore della Mercedes Cup 1988.

Teste di serie 

 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Alberto Mancini (terzo turno)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Kevin Curren (terzo turno)
 Miloslav Mečíř (secondo turno)
 Mikael Pernfors (terzo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Goran Prpić (semifinali)

 John Fitzgerald (secondo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno)
 Ronald Agénor (terzo turno)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Darren Cahill (secondo turno)
 Martín Jaite (Campione)
 Aleksandr Volkov (secondo turno)
 Jan Gunnarsson (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1989